ST steht als Abkürzung für:

 Atari ST, auf der Motorola 68000 CPU basierender Computer
 Sachsen-Anhalt, Land der Bundesrepublik Deutschland
 São Tomé und Príncipe, Landescode nach ISO 3166
 Schlauchtrupp, siehe Gruppe (Feuerwehr) #Schlauchtrupp
 Single taper, einseitig verjüngt, Schnurtyp beim Fliegenfischen
 Sport Technologie bzw. Sports Technologies, Kürzel für sportliche Fahrzeuge von Ford seit 1999
 Soil Taxonomy, US-Bodenklassifikationssystem
 Solarthermie, Umwandlung der Sonnenenergie in nutzbare thermische Energie
 Sozialer Tag, Hilfsaktion der Jugendinitiative Schüler Helfen Leben
 Scheduled Tribes, „Gelistete Stammesgemeinschaften“ in Indien
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus dem Sudan
 Stabsperrholz, Holzwerkstoff
 Stoke-on-Trent (als Postleitzahl)
 Straight tip, Steckertyp für Lichtwellenleiter/Glasfaser, siehe LWL-Steckverbinder
 Structured Text, strukturierter Text, Programmierform für Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS)
 Suicidal Tendencies, südkalifornische Hardcore-Band mit Einflüssen aus Thrash Metal und Funk
 Sursee-Triengen-Bahn, normalspurige Eisenbahn im Kanton Luzern, Schweiz
 Swisstrolley, Schweizer Oberleitungsbustyp
 ST-Strecke, ein herzdiagnostisches Maß, siehe Elektrokardiogramm #ST-Strecke

Unternehmen:
 Germania Fluggesellschaft, zeitweise auch gexx, deutsche Linien- und Charterfluggesellschaft (IATA-Code)
 Schweiz Tourismus, öffentlich-rechtliche Tourismus-Marketingorganisation der Schweiz
 Solinger Tageblatt, lokale Tageszeitung
 STMicroelectronics, ein europäischer Halbleiterhersteller

Kfz-Kennzeichen:
 Cap Verde: Santiago (Kap Verde)
 Deutschland: Steinfurt, für den Kreis Steinfurt
 Großbritannien: Dundee
 Kroatien: Split
 Mazedonien: Štip
 Moldau: Strășeni, für Rajon Strășeni
 Norwegen: Bergen (Norwegen)
 Polen: Tychy, kreisfreie Stadt
 Serbien: Stara Pazova
 Tschechien: Strakonice, für Okres Strakonice

Kleinfahrzeugkennzeichen:
 Deutschland: Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rheine

ŠT steht für:
 Štip, Mazedonien (Kfz-Kennzeichen, auslaufend)

S. T. steht für:
 salvo titulo, mit Vorbehalt des richtigen Titels (veraltet)

St steht für:
 Sankt bzw. Saint, als Vorsatz eines Namens oder Orts (häufig mit Punkt: St.)
 Staatssekretär
 Staatsstraße in Bayern, siehe Liste der Staatsstraßen in Bayern
 Staatsstraße in Sachsen, siehe Staatsstraße (Sachsen)
 Stanton-Zahl als Formelzeichen
 Star Trek, Science-Fiction-Serie
 Steiermark, Österreich (Abkürzung und auslaufendes Kfz-Kennzeichen)
 Stokes (Einheit), CGS-Einheit für kinematischen Viskosität
 Stratus, Wolkenform
 Street, „Straße“ auf englischsprachigen Stadtplänen

Kleinfahrzeugkennzeichen:
 Österreich: Landeshauptmann von Steiermark, siehe Liste der Buchstaben der Zulassungsbehörden für nationale amtliche Kennzeichen für Kleinfahrzeuge

st steht für:
 .st, Top-Level-Domain für São Tomé und Príncipe
 Sesotho, afrikanische Bantu-Sprache (Sprachcode ISO 639-1)
 Stone (Einheit), nicht SI-konforme Einheit der Masse
 suhrkamp taschenbuch, Verlagsreihe des Suhrkamp Verlags
 st, Ordinalzeichen zu Zahlen mit der Ziffer Eins an der Einerstelle (ausgenommen 11) in der englischen Sprache (Beispiel: 1ˢᵗ für first)

s. t. steht für:
 sine tempore, pünktlicher Beginn einer akademischen Veranstaltung (im Gegensatz zu c. t.), siehe Akademische Zeitangabe
 sul tasto, am Griffbrett zu streichen (bei Streichinstrumenten, zur Erzielung eines leisen bzw. weichen Tones), siehe Flautando und vergleiche sul ponticello

Siehe auch:
 ST 16
 Este

Abkürzung